Агуста () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 (1879—1927) — итальянский художник.
 (1950—2018) — итальянский гонщик.